Stop Thief! – cortometraggio del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Stop Thief! – cortometraggio del 1901 diretto da James Williamson
Stop Thief! – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Calvert
Stop Thief! – film del 1915 diretto da George Fitzmaurice

Pagine correlate 
Stop Thief